Rywalizacja mężczyzn w skokach akrobatycznych podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na skoczniach Sierra Aerials. Kwalifikacje rozegrano 9 marca o 21:00, a finał 10 marca 2017 roku o 20:50. Złoty medal wywalczył Jonathon Lillis z USA, który wyprzedził Chińczyka Qi Guangpu oraz Davida Morrisa z Australii.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017